Бернес, Марк Наумович (при рождении Мена́хем-Ман Не́ухович Не́йман; 1911—1969) — советский киноактёр, исполнитель песен.
 (3038) Бернес — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 31 августа 1978 года советским астрономом Николаем Черных.